Detta är en lista över sjöar i Norrköpings kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Norrköpings kommun.

Lista

Norrköpings kommun
 Lista